Leckey ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Leckey (* 1964), britischer Videokünstler
 Robert Leckey (* 1979), nordirischer Eishockeyspieler